Harold Cooke (hokej na travi)
 Harold Cooke (mačevalac)